Il doppio del torneo di tennis Cyclus Open de Tenis 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Márcio Carlsson e Lucas Engel che hanno battuto in finale Brian Dabul e Máximo González 6-4, 2-6, [14-12].

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)
 Brian Dabul /  Máximo González (finale)

 Pablo Andújar /  Marcel Granollers (primo turno)
 Thiago Alves /  Cristian Villagrán (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cyclus Open de Tenis 2007